

Geografia
 Mallow  – villaggio dell'Iran
 Mallow  – cittadina dell'Irlanda
 Mallow  – è un'area non incorporata nello stato di Virginia (USA)

Personaggi
 Hober Mallow  – personaggio del Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov 
 Mallow  – personaggio del videogioco Super Mario RPG

Veicoli
 Mallow  – è il nome in codice NATO del veicolo sovietico Beriev Be-10

Altri progetti